Naselja u Sloveniji
 Lancova vas (Videm, Slovenija), naselje u općini Videm
 Lancova vas pri Ptuju, naselje u općini Ptuj